Derenbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile in Deutschland:
 Derenbach (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis
 Derenbach (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis

Ortsteile in Luxemburg:
 Derenbach (Wintger), Ortsteil der Gemeinde Wintger, Kanton Clerf

Fließgewässer:
 Derenbach (Bröl), linker Zufluss der Bröl vor Bröl, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Derenbach, vielleicht zweiter Name des Dörrbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser zwischen Neichen und Kradenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Derenbach (Hanfbach), rechter Zufluss des Hanfbachs nahe Zumhof, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Dernbach
 Dörenbach
 Dörrenbach